Ричард Дуврский (; ум. 16 февраля 1184, , Кент) — 41-й архиепископ Кентерберийский (1174—1184).

Биография 
Ричард Дуврский родился в Нормандии, получил образование в в области свободных искусств, в молодости принял монашеский постриг в бенедиктинском монастыре при храме Христа в Кентербери. Впоследствии стал капелланом архиепископа Кентерберийского Теобальда, а в 1157 году — приором  в Дувре.

Убийство в 1170 году архиепископа Кентерберийского Томаса Бекета на несколько лет оставило английскую церковь без архипастыря (в 1173 году был избран настоятель аббатства Ле-Бек Роже де Балье, но он отказался от должности). Король Генрих II стремился подыскать для замещения вакантной кафедры достойного выходца из Нормандии, кентерберийские монахи отстаивали кандидатуру своего приора , но епископы (по всей видимости, исполняя желание короля) при решающем участии   (сторонника короля и противника покойного Томаса Бекета), добились в 1174 году выдвижения приора Ричарда Дуврского. Сын короля, Генрих Молодой, и французский король Людовик VII оспорили избрание как неканоническое. Стороны обратились за разрешением конфликта в Рим, но после расследования претензий папа римский Александр III лично совершил обряд рукоположения нового архиепископа, возложил на него паллий и подтвердил полномочия кентерберийского архиепископа как примаса Англии, а также назначил его папским легатом.

В новой должности Ричард стремился поддерживать изучение канонического права и в своей политике настолько отличался от Томаса Бекета, стремившегося к большей независимости церкви, что вызвал нарекания папы Александра III в связи с согласием архиепископа на предание убийц клириков светскому, а не церковному суду. В 1175 году состоялся Вестминстерский синод, установивший девятнадцать канонов, двенадцать из которых регламентировали жизнь священнослужителей.

Одной из серьёзных проблем правления Ричарда стало противостояние с архиепископом Йоркским , ставшее очередным этапом векового  двух архиепархий в борьбе за первенство в Англии. На данном этапе конфликта архиепископ Йоркский стремился распространить свою юрисдикцию на несколько епархий, подчинённых Кентерберийской кафедре. Переговоры, в том числе с участием папского легата и при посредничестве Генриха II, продолжались в несколько этапов и привели наконец после встречи в Уинчестере в 1176 году к пятилетнему «перемирию». Причиной другого внутрицерковного конфликта стало право Кентерберийских архиепископов принимать присягу верности от аббата монастыря Святого Августина в Кентербери, оспоренное новым аббатом Роджером. В 1180 году папа Александр III объявил своё решение в этой связи, которым устанавливался новый порядок — впредь архиепископ должен благословлять будущих новых аббатов без упомянутой присяги.

Умер 16 февраля 1184 года в  (графство Кент) и похоронен в  Кентерберийского собора 18 февраля 1184 года.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Charles Duggan. Richard. // Oxford Dictionary of National Biography

Персоналии:Англонормандская монархия
Архиепископы Англии XII века
Католические архиепископы Кентерберийские